Галлони — итальянская фамилия. Известные носители:

 Галлони, Алессандра — журналистка.
 Галлони, Джованни (1927—2018) — итальянский юрист и политик.